Příjmení Bang má více nositelů:

 Anton Christian Bang (* 1840), norský politik
 Bernhard Lauritz Frederik Bang (1848–1932), dánský vědec
 Claes Bang (* 1967), dánský herec
 Frederik Bang, americký vědec
 Herman Bang, dánský spisovatel
 Molly Bang (* 1943), americká ilustrátorka
 Nina Bang (1866–1928), dánská politička
 Peter Georg Bang (* 1797), dánský politik a právník
 Thomas Bang (* 1938), dánský sochař

Externí odkazy